

Personnalités 
 ;
 Dalmau de Queralt (mort en 1640), officier catalan, vice-roi de Catalogne ;
 Enrique Piñeyro Queralt (1898-1960), officier franquiste, président du FC Barcelone ;
 Francesc Queralt (1740-1825), musicien espagnol.

Toponymie 

 Rocafort de Queralt, commune espagnole, en Catalogne, la province de Tarragone ;
 Santa Coloma de Queralt, commune espagnole, en Catalogne, dans la province de Tarragone.